Helga Niessen ist der Name folgender Personen:

* Helga Niessen, Geburtsname von Helga Masthoff (* 1941), deutsche Tennisspielerin
 Helga Maria Niessen (* 1954), deutsche Autorin und Politikerin